Нико́я: — топоним.

 Никоя — залив в Коста-Рике.
 Никоя — кантон в Коста-Рике.
 Никоя — город в Коста-Рике.
 Никоя — полуостров в Коста-Рике.